Filmes
San geng, terror sul-coreano (em inglês, Three)
Survival Island, com Billy Zane e Kelly Brook, distribuído no Reino Unido como "Three"
Three (2006), terror estadunidense
Drei (2010), alemão (em inglês, Three)
San ren xing, filme chinês de artes marciais (em inglês, Three)

Música
Three (álbum), de Sugababes
Three (EP), de U2

Outros usos
 Three (canal de televisão), da Nova Zelândia
 Three (telefonia), marca chinesa

Desambiguação